Gremli kan som auktorsförkortning betyda:

 August Gremli

Auktorsförkortningar